Bíblia: 
 Dan (fill de Jacob) era el cinquè fill de Jacob, donà nom a una de les tribus d'Israel.
 Una de les tribus d'Israel, vegeu Tribus d'Israel#Tribu de Dan
 Ètnia: Dan (grup humà)
 Geografia: 
 Gath-Rimmon antiga ciutat de Palestina.
 Gush Dan és l'àrea metropolitana de la ciutat israeliana de Tel Aviv
 Art marcial: Dan són els graus dels practicants confirmats. Vegeu Grau (arts marcials)
 Llengua: Dan (llengua) és un idioma de Guinea.
 comic: Inspector Dan, personatge del còmic català
 Arts escèniques: Dan és un paper protagonista femení en una òpera xinesa.